Interpréteur peut désigner :

en informatique :
 interpréteur (ou interprète),  un outil ayant pour tâche d'analyser, de traduire et d'exécuter des programmes écrits dans un langage informatique ;
 par extension, interpréteur de commandes, un outil ayant pour tâche d'analyser, de traduire et d'exécuter les commandes destinées au système d'exploitation ;
 interpréteur, en génie logiciel, un outil utilisé pour des logiciels ayant besoin d'un langage afin de décrire les opérations qu'ils peuvent réaliser.